Le qualificazioni del singolare  dello  Shanghai Rolex Masters 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lu Yen-Hsun (ultimo turno)
  Marinko Matosevic (ritirato)
  Federico Delbonis (ultimo turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  Łukasz Kubot (ultimo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Jack Sock (ultimo turno)

 Paolo Lorenzi (qualificato)
 Santiago Giraldo  (qualificato)
 Michał Przysiężny (qualificato)
 Somdev Devvarman (ultimo turno)
 Michael Russell (qualificato)
 Alejandro Falla (qualificato)
 Ryan Harrison (ultimo turno)

Qualificati 

  Alejandro Falla
  Gō Soeda
  Michał Przysiężny
  Paolo Lorenzi

  Santiago Giraldo 
  Tatsuma Itō
  Michael Russell

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Shanghai Masters 2013
ATP World Tour 2013